Guillaume est un prénom commun parmi les membres de la maison de Wurtemberg,  notamment :

 Guillaume-Louis de Wurtemberg (1647-1677), duc de Wurtemberg 
 Guillaume-Frédéric-Philippe de Wurtemberg (1761-1830) qui fit un mariage morganatique ; souvent appelé simplement Guillaume de Wurtemberg
 Guillaume Ier de Wurtemberg (1781-1864), roi de Wurtemberg
 Guillaume de Wurtemberg (1828-1896), général
 Guillaume II de Wurtemberg (1848-1921),  dernier roi de Wurtemberg
 Guillaume II de Wurtemberg-Urach (1864-1928), roi de Lituanie

Voir aussi 
 Liste des souverains de Wurtemberg

Maison de Wurtemberg